Osoby o tym nazwisku:
 Adam Seweryniak – polski bokser
 Henryk Seweryniak – katolicki duchowny i teolog
 Mieczysław Seweryniak – polski inżynier